Strawn, un village du comté de Livingston dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Strawn, une ville située au sud-ouest du comté de Palo Pinto, au Texas, aux États-Unis.
 , un col montagneux en Antarctique.